Лига звёзд Катара 2012/2013 () —
40-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Лехвия». Сезон начался 15 сентября 2012 года и закончился 18 апреля 2013 года.

По итогам прошлого сезона во Второй дивизион вылетел «Аль-Ахли». Лигу пополнил клуб «Ас-Сайлия».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Катара на сайте soccerway.com
 Чемпионат Катара на сайте goalzz.com

2012/2013
Спорт в Катаре в 2012 году
Спорт в Катаре в 2013 году
Катар